Sotto la maschera – film del 1922 diretto da Mario Corsi
Sotto la maschera (Big Town Girl) – film del 1937 diretto da Alfred L. Werker
Sotto la maschera (Verdacht auf Ursula) – film del 1939 diretto da Karl Heinz Martin